Аптекар — історичне найменування медичної професії
 Аптекар — картина італійського живописця П'єтро Лонгі

Прізвище 

 Аптекар Лев Ілліч — український революціонер
 Аптекар Савелій Семенович — український економіст